Павел Матеев може да се отнася за:

 Павел Матеев (р. 1976) – български поет
 Павел Матеев (р. 2001) – български певец